Aetna puede hacer referencia a:

 Aetna, una empresa estadounidense que ofrece servicios de seguro;
 varios lugares de Estados Unidos:
 dos áreas no incorporadas en el estado de Arkansas:
 Aetna, en el condado de Craighead;
 Aetna, en el condado de Sharp;
 Aetna, un municipio en el estado de Illinois;
 Aetna, un municipio en el estado de Kansas;
 Aetna, un área no incorporada en el estado anterior;
 dos municipios en el estado de Míchigan:
 Aetna, en el condado de Mecosta;
 Aetna, en el condado de Missaukee;
 Aetna, un municipio en el estado de Minnesota;
 dos áreas no incorporadas en el estado de Tennessee:
 Aetna, en el condado de Hickman;
 Aetna, en el condado de Marion;
 Aetna Estates, un lugar designado por el censo en el estado de Colorado;
 Aetna Springs, un área no incorporada en el estado de California;